Бишевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Бишевское сельское поселение — в составе Апастовского района Татарстана,
 Бишевское сельское поселение — в составе Урмарского района Чувашии.